Il Wisconsin è uno Stato federato degli Stati Uniti. Il termine può anche riferirsi a:
 Wisconsin (fiume), un affluente del Mississippi;
 Lago Wisconsin, lago proglaciale preistorico;
 Lake Wisconsin, census-designated place della contea di Columbia e della contea di Sauk;

Pagine correlate 
 USS Wisconsin, nome di due navi